D97 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Biter (D97), un ancien porte-avions d'escorte de la Royal Navy ;
 HMS Corunna (D97), un destroyer de Classe Battle de la Royal Navy ;
 , un destroyer de type 42 de la Royal Navy.

Routes 
  Route départementale 97, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres